

Musica
Get Over It – album dei Mr. Big
Get Over It – singolo degli Eagles
Get Over It – singolo dei Guillemots
Get Over It – singolo degli OK Go

Cinema
Get Over It – film del 2001 diretto da Tommy O'Haver